L'Emirates Cup è un torneo calcistico amichevole per squadre di club organizzato dall'Arsenal nel suo stadio casalingo in onore dello sponsor Emirates.

Formula 
Ogni squadra ne affronta altre due in gare regolamentari da 90 minuti. Al termine della gara si assegnano tre punti alla squadra vincitrice, o un punto a entrambe le squadre in caso di parità. Ogni rete realizzata vale un ulteriore punto. Se più squadre totalizzano lo stesso punteggio la classifica viene determinata, in sequenza, in base alla differenza reti complessiva, ai gol fatti, e infine al numero di tiri in porta.

Albo d'oro 

 2007: 
 2008: 
 2009: 
 2010: 
 2011: 
 2012: Non disputata
 2013: 
 2014: 
 2015: 
 2016: Non disputata
 2017: 
 2018: Non disputata
 2019: 
 2020: Non disputata
 2021: Non disputata
 2022:

Vittorie per squadra

Edizioni

2007

Classifica 

Legenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti.

2008

Classifica 

Leggenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti

2009

Classifica 

Leggenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti

2010

Classifica 

Leggenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti

2011

Classifica 

Leggenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti

2012 
Nell'estate del 2012 l'Emirates Cup non è stata disputata, in quanto il torneo amichevole si sarebbe dovuto svolgere in concomitanza con i Giochi della XXX Olimpiade.

2013

Classifica 

Legenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = reti realizzate, GS = reti subite, DR = differenza reti.

2014

Classifica 

Legenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = Goal Realizzati, GS = Goal subiti, DR = differenza reti.

2015

Classifica 

Legenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = Goal Realizzati, GS = Goal subiti, DR = differenza reti.

2016

Nell'estate del 2016 l'Emirates Cup non è stata disputata, in quanto il torneo amichevole si sarebbe dovuto svolgere in concomitanza con il Campionato europeo 2016.

2017

Classifica 

Legenda: Pt = punti, V = vittorie, N = pareggi, P = sconfitte, GF = Goal realizzati, GS = Goal subiti, DR = Differenza reti.

2018

Nell'estate del 2018 l'Emirates Cup non è stata disputata, in quanto il torneo amichevole si sarebbe dovuto svolgere in concomitanza con il Campionato mondiale 2018.

2019

2020

Nell'estate del 2020 l'Emirates Cup non è stata disputata a causa della pandemia di COVID-19 che ha colpito tutto il mondo.

Voci correlate 
 Arsenal Football Club
 Emirates Stadium
 Emirates

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Competizioni calcistiche amichevoli
Arsenal F.C.
F.C. Porto